Hughes é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Hughes (Dakota do Sul)
 Condado de Hughes (Oklahoma)

Desambiguação